Frank Castleman, medaglia d'argento nei 200 metri ostacoli ai Giochi olimpici del 1904.
Benjamin Castleman, patologo americano, nato il 17 maggio 1906 a Everett (Massachusetts), morto nel giugno del 1982.
Malattia di Castleman, condizione di iperplasia linfonodale.
Tumore di Castleman, raro linfoma del mediastino.
Sindrome di Rosen-Castleman-Liebow, una pneumopatia idiopatica.